Uschau ist der Name von 
 Albrecht Rendl von Uschau († 1522), Burggraf von Prag
 Uschau im Landkreis Tachau, Sudetenland